Saka kan syfta på:
Saka (kortspel) – att inte följa färg
Saka (folk) –  ett folk i den iranska och den indiska historien 
 Saka, Hiroshima, kommun i Hiroshima prefektur, Japan
 Saka (kommun), kommun i Marocko